Achille D'Orsi (1845-1929) – scultore italiano
 Angelo D'Orsi (1947) – storico italiano
 Domenico D'Orsi (1930-2010) –  filosofo e accademico italiano
 Eugenio D'Orsi (1958) – politico italiano, presidente della Provincia di Agrigento dal 2008 al 2013
 Libero D'Orsi (1888-1977) – archeologo italiano
 Lucio d'Orsi (XVI-XVII sec.) –  storico italiano
 Ugo D'Orsi (1897-1964) – animatore statunitense
 Umberto D'Orsi (1929-1976) – attore italiano

Pagine correlate
Orsi